Перфілов:

 Перфілов Лев Олексійович — російський та український актор театру та кіно

Перфілова:

 Перфілова Алла Юріївна — російська співачка, відома під псевдонімом Валерія
Прізвища
Російські прізвища